

Wydarzenia 

 30 października – Jan VI wybrany papieżem.

Zmarli 
 Asparuch - chan protobułgarski

701